56 стран подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1958 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире. Швеция (хозяйка чемпионата) и ФРГ (чемпион мира) получили путёвки автоматически, остальные 14 мест были разыграны в отборочном турнире.

Отборочные турниры четырёх предыдущих чемпионатов мира были очень запутанными, со спорными правилами и множеством отказов. Начиная с этого турнира, ФИФА решила разделить страны на несколько континентальных зон, определив для каждой из них количество мест в финальном турнире, и отдать организацию отборочных турниров конфедерациям этих континентальных зон: УЕФА в Европе, КОНМЕБОЛ в Южной Америке, NAFC в Северной Америке, CCCF в Центральной Америке и Карибах, КАФ в Африке и АФК в Азии (и, позднее, после образования, ОФК в Океании). Это упростило организацию турнира, сделало правила более прозрачными, но не избавило от отказов и снятия стран с соревнований.

16 мест в 1958 были распределены следующим образом:
 Европа (УЕФА): 11 мест, 2 из них автоматически отданы Швеции и ФРГ, а остальные 9 разыграны между 27 странами.
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ): 3 места, разыгываемые между 9 странами.
 Северная, Центральная Америка и Карибы (NAFC/CCCF): 1 место, разыгрываемое между 6 странами.
 Африка (КАФ) и Азия (АФК): 1 место, разыгрываемое между 12 странами (в том числе числе Израиль, Кипр и Турция).
Однако, ФИФА также ввела правило, что ни одна страна, участвующая в отборочном турнире, не может получить путёвку в финальный турнир, не сыграв хотя бы одного матча в нём (в прошлых отборочных турнирах неоднократно страны получали путёвки автоматически после отказов и снятий оппонентов). Поскольку Израиль победил в Африканской и Азиатской континентальной зоне именно благодаря отказу всех своих соперников, ФИФА решила провести стыковой матч против европейской страны, не получившей путёвку, и отдать путёвку победителю этого матча. Таким образом, фактически, Европа получила 11,5 мест, а Африка и Азия только 0,5 места.

46 стран сыграли хотя бы по одному матчу. 89 матчей было сыграно в отборочном турнире и забит 341 мяч (в среднем 3,83 в одном матче).

Европа 
27 стран были разделены на 9 групп по 3 страны в каждой. Команды играли друг с другом дома и в гостях. Победители групп получали путёвки.

Группа 1

Таблица

Результаты 

 Герхард Шульц
}}

Группа 2

Таблица

Результаты

Группа 3

Таблица

Результаты 

1 октября 1957 Венгрия приняла новый государственный флаг

Группа 4

Таблица 

 получил второй шанс попасть в финальный турнир в стыковом матче, где их соперником был .

Результаты

Группа 5

Таблица

Результаты

Группа 6

Таблица 

 и  набрали равное количество очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 получил путёвку.

Результаты

Группа 7

Таблица

Результаты

Группа 8

Таблица

Результаты

Группа 9

Таблица

Результаты

Южная Америка 
9 стран были разбиты на 3 группы по 3 страны в каждой. Команды играли друг с другом дома и в гостях. Победители групп получали путёвки.

Группа 1 
 снялась.

Группа 2

Группа 3

Северная, Центральная Америка и Карибы 
Отборочный турнир проходил в два этапа:
 Первый этап: 6 команд были разделены на 2 группы по 3 страны в каждой (Группа 1 состояла из команд Северной Америки, а группа 2 из команд Центральной Америки и Карибов). Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Победители групп выходили во второй этап.
 Второй этап: 2 команды играют дома и в гостях. Победитель получает путёвку.

Первый этап

Группа 1 (Северная Америка) 

 вышла во второй этап.

Группа 2 (Центральная Америка и Карибы) 

Матч  —  не был сыгран, так как гватемальские игроки не были допущены в Нидерландские Антильские острова. Обе команды уже не имели даже теоретических шансов на выход во второй этап.

 вышла во второй этап.

Второй этап 

 получила путёвку.

Африка и Азия 
Эфиопия и Ю. Корея подали заявки на участие в чемпионате, но ФИФА отвергла их. Оставшиеся 10 стран сыграли турнир на выбывание, по два матча (дома и в гостях). Победитель турнира получает путёвку.

Первый этап 
 снялся, поэтому  вышла во второй этап автоматически.

Второй этап

Группа 1 
 снялся.

 и  завершили турнир с равным количеством очков, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышла в третий этап по лучшему соотношению мячей. (Послематчевые пенальти ещё не были введены)

Группа 2 
 отказалась играть в азиатской группе, поэтому  вышел в третий этап автоматически.

Группа 3 
 снялся, поэтому  вышел в третий этап автоматически.

Группа 4

Третий этап 
 снялась после отказа ФИФА удовлетворить их просьбу об игре с Израилем на нейтральном поле.
 вышел в четвёртый этап автоматически.

 снялся, поэтому  вышел в четвёртый этап автоматически.

Четвёртый этап и стыковой матч 
 отказался играть с Израилем, поэтому  должен был бы получить путёвку автоматически, но до начала отборочного турнира ФИФА приняла правило, что ни одна команда (кроме чемпиона мира и хозяйки чемпионата) не может получить путёвку, не сыграв в отборочном турнире хотя бы в одном матче, а Израиль не сыграл ни одного.

Поэтому был назначен специальный стыковой матч между Израилем и одной из вторых команд в группах УЕФА, матч должен был состоять из двух встреч (дома и в гостях), победитель должен был получить путёвку в финальный турнир.  отказалась участвовать в стыковочном матче, а , вторая команда в группе УЕФА 4, принял это предложение.

Участники финального турнира 

Единственный раз все четыре британские команды (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) одновременно участвовали в финальном турнире. Уэльс — единственная страна, проигравшая отборочный турнир, но попавшая в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА — Отборочный турнир чемпионата мира 1958 года (eng) 
 RSSSF — Отборочный турнир чемпионата мира 1958 года (eng)

Чемпионат мира по футболу 1958
1954